GDOS – componente dell'ambiente desktop GEM per CP/M e MS-DOS
 GDOS – sistema operativo dell'interfaccia DISCiPLE per ZX Spectrum
 G+DOS – sistema operativo dell'interfaccia +D per ZX Spectrum